Дикс има више значења:
 Дикс (Илиноис)
 Дикс (Небраска)